Volvaria est un ancien genre de champignons, proche du genre Volvariella.
 Volvaria est également un genre de mollusques gastéropodes vivant au Crétacé.
 Volvaria est également une société d’expertises spécialisée dans la gestion des sinistres matériels.